

Андик — річка у Кіровській області, ліва притока Лобані
 Андик — річка у Кіровській області, права притока Лумпуна